Beer von Bleichten ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Michael Beer von Bleichten (1700–1767), österreichischer Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Franz Beer (geadelt von Bleichten; 1660–1726), österreichischer Architekt und Baumeister